Somma kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Somma Vesuviana, kommun, Kampanien, Provincia di Napoli, 
 Somma Lombardo, kommun, Lombardiet, Provincia di Varese,